Die Oblast Weliko Tarnowo () ist eine Verwaltungseinheit im Norden Bulgariens. Sie grenzt im Verlauf der Donau an Rumänien und im Süden an das Balkangebirge. Die größte Stadt der Region ist das gleichnamige Weliko Tarnowo.

Bevölkerung 
In der Oblast (Bezirk) Weliko Tarnowo leben 239.132 Einwohner auf einer Fläche von 4662 km².

Städte

Weblinks 
 Offizielle Website (bulgarisch)

Weliko Tarnowo, Oblast